Remy ist der Name folgender französischer Gemeinden:
 Remy (Oise), Gemeinde in Frankreich
 Rémy (Pas-de-Calais), Gemeinde in Frankreich

Remy ist der Name folgender französischer Unternehmen:
 Rémy Martin, französische Cognacmarke 
 Rémy Cointreau, französischer Spirituosenhersteller

Siehe auch:
 Remy (Rémi), zu Vor- und Familiennamen